Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Туркменистана — один из видов Вооружённых сил Туркменистана (ВС Туркменистана).

Численность личного состава Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) ВС Туркменистана, на 2016 год, составляла 3000 человек.

История 

После раздела Краснознамённого Туркестанского военного округа ВС Союза ССР между независимыми государствами Средней Азии на долю Туркменистана пришлась крупнейшая в Средней Азии авиационная группировка, дислоцированная на двух крупных базах — под Марами и Ашхабадом. На вооружении ВВС на 2002 год находилось до 250 вертолётов и самолётов различных систем. За годы независимости были приняты меры по дальнейшему укреплению потенциала ВВС, но тем не менее ВВС имеет очень скромные возможности, так как большая часть самолётов в государстве получено в наследство от Советского Союза, при этом не были сохранены, а существенных новых закупок не произведено. Существовали планы по укреплению прибрежных морских силы в 2015 году, что привело к умеренному улучшению присутствия в Каспийском море.

ВВС на данный момент является наиболее боеспособной структурой в рамках ВС Туркменистана. Они используются, в том числе и для патрулирования Каспийского моря, компенсируя тем самым недостаточную мощь флота.

Структура 
По данным IISS The Military Balance на 2016, в состав Военно-воздушных сил и войск ПВО Туркменистана входят:
 две истребительных эскадрильи, на МиГ-29;
 одна штурмовая эскадрилья, на Су-25МК;
 одна транспортная эскадрилья, смешанного состава;
 одно учебное подразделение, на Л-39 или «Альбатрос»;
 несколько зенитно-ракетных дивизионов.

Техника и вооружение

Примечания 

Туркменистан